João Souza e Víctor Estrella erano i detentori del titolo, ma Estrella ha deciso di partecipare all'Abierto Internacional del Bicentenario Leon 2010.

Souza ha fatto coppia con Leonardo Tavares, ma ha perso nel 1º turno contro Sebastián Decoud e Carlos Salamanca.

Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Pereira 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Dominik Meffert e Philipp Oswald che hanno battuto in finale 6–7(4), 7–6(6), [10–5] Gero Kretschmer e Alex Satschko

Teste di serie 

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (campioni)
  João Souza /  Leonardo Tavares (primo turno)

 Martín Alund /  Diego Cristín (primo turno) 
 Fernando Romboli /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2010